Экваториальная Гвинея принимала участие в Летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте (США) в четвёртый за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборную страны представляла одна женщина и четверо мужчин.

Состав и результаты

Лёгкая атлетика 

Мужчины
 Беговые дисциплины

Женщины
 Беговые дисциплины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 
 Итоговые результаты сборной Экваториальной Гвинеи

1996
Страны на летних Олимпийских играх 1996 года